Osoby o tym nazwisku:
 Albert Hirsch – rzymskokatolicki ksiądz
 August Hirsch – niemiecki lekarz, historyk medycyny
 Emile Hirsch – amerykański aktor telewizyjny i filmowy
 František Hirsch – czeski kolarz, olimpijczyk
 Gary Hirsch – szwajcarski kierowca wyścigowy
 Günter Hirsch – niemiecki prawnik, sędzia
 Helmut Hirsch – żydowski domniemany zamachowiec
 Judd Hirsch – amerykański aktor filmowy i telewizyjny
 Klaudiusz Hirsch – polski futsalista i trener
 Konrad Hirsch – szwedzki piłkarz
 Maja Hirsch – polska aktorka
 Maurice de Hirsch – niemiecki i austro-węgierski finansista i filantrop
 Nadja Hirsch – niemiecka polityk i samorządowiec, europoseł
 Paul Hirsch – niemiecki polityk, premier
 Paul Hirsch – amerykański filmowiec, montażysta
 Rudolf Hirsch – niemiecki funkcjonariusz służb bezpieczeństwa, zbrodniarz nazistowski
 Samson Raphael Hirsch – żydowski rabin
 Theodor Hirsch – niemiecki historyk i archiwariusz
 Tomás Hirsch – chilijski przedsiębiorca i polityk
 Vladimír Hirsch – czeski awangardowy kompozytor i instrumentalista

Inne:
 (14214) Hirsch – planetoida z pasa głównego asteroid